Пальпа — провинция в Перу, самая маленькая из пяти провинций в регионе Ика. Столица провинции — город Пальпа.

На площади 1233 км² живёт 13045 человек (2008).

Округа 
Провинция Пальпа поделена на 5 округов.

Источник: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Примечания

Ссылки 
 http://www.munipalpa.gob.pe/ 

Провинции Перу